Story poate fi:

 Story, revistă bilunară despre celebrități din România
 Toy Story, film de animație CGI
 Toy Story 2, film de animație CGI
 Toy Story 3, film de animație CGI
 Bedtime Story, melodie de Madonna
 Love Story (film), film din anul 1970, dramă romantică
 True Story (album), al doilea album al trupei Terror Squad
 Ghetto Story (cântec), disc single de pe albumul de debut al cântărețului Cham